

Сизьово — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Сизьово — присілок, Слободський район, Кіровська область

Див. також 
 Сизево